Молочанский колонистский округ включал в себя немецкие колонии к северу и северо-западу от Мелитополя. Входил в состав Мелитопольского уезда Таврической губернии. Центром округа было село Пришиб. В 1871 году округ был ликвидирован, и на его месте образованы Пришибская и Эйгенфельдская волости Мелитопольского уезда.

Территория Молочанского колонистского округа составляла 79170 десятин (725 км²). В округе было 1197 дворов и 248 безземельных семейства (1857 год). Работали 3 маслобойни, 27 мельниц, 188 ткацких станков, 5 церквей и молельных домов, 24 школы (1841 год).

Сёла 
В состав округа входили сёла:

См. также 
 Молочанский меннонитский округ

Примечания 

История Мелитопольского района
Михайловский район (Запорожская область)
История Запорожской области
Таврическая губерния
Колонистские округа